De Grand Prix-wegrace van Japan 1994 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 24 april 1994 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie